Pierre Nodoyuna, cuyo nombre original es Dick Dastardly, es un villano de ficción que apareció en varias series de dibujos animados de Hanna-Barbera Productions. Sus apariciones más famosas fueron en la serie Los autos locos, que también fue la primera, y en su secuela El escuadrón diabólico. Su nombre en el doblaje español proviene de la frase No doy una, pues siempre fracasa en sus planes, aunque no lo parezca del todo.

Los autos locos 

En Los autos locos, Pierre Nodoyuna era uno de los corredores que competían en cada episodio por la victoria en un largo rally campo traviesa lleno de peligros. Pierre esperaba ganar sólo mediante engaños y trampas, pero como su nombre indica todo le salía mal. Su coche de competición, el Súper Perrari, contaba con todo tipo de enrevesadas trampas que usaba contra sus oponentes. Como Los autos locos, está inspirada en la película La carrera del siglo; así, Pierre provenía del principal villano de ésta, el Profesor Fate, interpretado por Jack Lemmon. En esta serie, Pierre llevaba un traje de corredor pasado de moda: un abrigo largo violeta, guantes largos rojos y un sombrero grande a rayas con gafas de conducir sujetas a él, y ostentaba un enorme mostacho. En su versión en español, se caracterizaba por hablar con un marcado acento francés.

Pierre era ayudado en sus planes por su secuaz, un perro llamado Patán, que tenía una característica risa asmática.

A pesar de sus intentos, los «redomados malvados», como se los describe en la serie, no conseguían ganar ninguna carrera. Los planes de Pierre siempre se frustraban por su propia incompetencia, por la de Patán, por las acciones de otro corredor, o por pura mala suerte, haciendo que Pierre cruzara la línea de meta último, si es que lo hacía. Una de las grandes ironías de la serie era que si no se hubiera molestado en hacer trampas, con frecuencia habría ganado limpiamente. Tras sus continuas derrotas, Pierre Nodoyuna solía exclamar «¡Rayos! ¡Maldición! Sacre Bleu! ¡No hay deguecho!». Su otra frase célebre era «¡Haz algo, Patán!», la mayoría de ellas en una traducción libre realizada por el actor de doblaje Julio Lucena quien dio voz al personaje.

El escuadrón diabólico y secuelas posteriores 

Pierre Nodoyuna continuó su carrera en la secuela de Los autos locos titulada El escuadrón diabólico (en inglés, Dastardly and Muttley in their Flying Machines), llamada también informalmente Atrapen al palomo, por la canción de la introducción. En esta serie, Pierre y Patán, como ases de la aviación, formaban junto con otros dos pilotos (Tontín y Tontón) el «Escuadrón Diabólico», que constantemente intentaba detener a un palomo mensajero que llevaba mensajes a un ejército enemigo. Como en Los autos locos, Pierre siguió fallando miserablemente en su misión. Aquí Pierre lleva un casco de aviador ya que su vehículo es un avión y eso le hace parecer más un aviador que un piloto de carreras.

En años posteriores Pierre y Patán, incorrectamente traducidos como "El Barón Rojo" y "Pulgoso", además de doblarlo con acento alemán, para adaptarlo a su nuevo estereotipo, fueron los némesis del oso Yogui y sus amigos en la serie de los años 1980 Yogui y la búsqueda del tesoro. Esta vez, Pierre fallaba repetidamente en encontrar el tesoro escondido antes que Yogui y su equipo en Yogui y la búsqueda del tesoro y se convertía en espía en Yogui y sus amigos. Pierre y Patán también aparecieron como adolescentes en la breve serie Yo, Yogi!. Las últimas apariciones regulares de Pierre y Patán fueron en los cortos Fender Bender 500 de la breve serie de principios de los años 1990 Wake, Rattle and Roll, en los que una vez más conducían el Súper Ferrari Especial, pero corrían contra incondicionales de Hanna-Barbera tales como el oso Yogui y Tiro Loco McGraw. En dicha serie, por fin logran la victoria, subiendo al podio en un par de carreras.

En la serie de televisión Las olimpiadas de la risa (Laff-A-Lympics) había un personaje parecido en aspecto y habla a Pierre llamado «El Barón Temor» (Dread Baron). El nombre del personaje es un juego de palabras en inglés con el famoso piloto aéreo de la Primera Guerra Mundial, el Barón Rojo (Red Baron). En esta serie, el Barón Temor aparecía llevando un uniforme de piloto aéreo alemán de la Primera Guerra Mundial. Este personaje apareció más tarde en la película para televisión Yogi Bear and the Magical Flight of the Spruce Goose.

Otras Apariciones

Cine/Streaming 
 ¡Scooby! (2020): Dick Dastardly es el principal antagonista de esta película, con la voz de Jason Isaacs. Esta versión de Dick carece del sombrero y las gafas que usa habitualmente, su abrigo ahora es largo y de color púrpura oscuro. También se lo representa más como un supervillano que como un corredor, con secuaces robóticos, los Rottens, y enemigo del Halcón Azul. Maneja una aeronave gigante que está inspirada en su vehículo de carreras, el Mean Machine. Durante un plan para robar unos tesoros dejados por Alejandro Magno en el inframundo griego mediante el uso de un portal dimensional, perdió a Patán cuando se descubrió que el portal era de un solo sentido. Busca a Scooby Doo porque, como el último descendiente de Péritas, el perro de Alejandro, es la clave para abrir las puertas del Inframundo y reunir a Dick con Patán, aunque a costa de liberar a Cerbero en la Tierra. Él y Patán intentaron escapar con la mayor parte del tesoro, pero fueron capturados por los Rottens reformados y luego fueron detenidos por Halcón Azul, Dinamita y Dee See Skyes. Durante los créditos, Patán planea una fuga para liberar a Dastardly de la prisión con un nuevo vehículo de escape. Posiblemente recuperan su aeronave.

Televisión 
 Harvey Birdman, abogado (2000)
 Robot Chicken (2007)
 South Park (2014)
 Uncle Grandpa (2015)

Cómics 
 Hanna-Barbera's Wacky Races (1969) (Gold Key)
 Golden Comics Digest (1969) (Gold Key)
 Hanna-Barbera's Dastardly and Muttle Kite Fun (1969) (Western Publishing)
 Hanna-Barbera's Fun-In (1970) (Gold Key)
 Hanna-Barbera's Laff-A-Lympics (1978) (Marvel)
 Hanna-Barbera Presents (1995-96) (Archie Comics)

Referencias culturales 
 En 1994, la revista británica para hombres Loaded nominó a Pierre Nodoyuna como uno de los «Más grandes ingleses vivos», a pesar de que nunca se mencionó la nacionalidad del personaje.
 En inglés, el personaje se llama Dick Dastardly. Sin embargo, por una inusual decisión del doblaje mexicano con la voz de Julio Lucena, fue renombrado como Pierre Nodoyuna; además de hacerlo hablar con un marcado acento  francés.
 En 2014, el cantautor Español El Kanka lanza el disco "El día de Suerte de Juan Gómez" que incluye la canción titulada "El día de suerte de Pierre Nodoyuna", en donde hace referencia al personaje y a sus característica "mala suerte" en las carreras automovilísticas de la serie animada.

Referencias 

Villanos ficticios
Series y personajes de Hanna-Barbera
Aviadores ficticios
Pilotos de automovilismo ficticios
Ladrones ficticios
Británicos ficticios
Personajes de Los Autos Locos